Буняев — фамилия; имеет женскую форму Буняева.
 Буняев, Святослав Иванович (род. 1960) — российский менеджер, руководитель Федерального центра распределения телерадиопрограмм РТРС.
 Буняев, Юрий Михайлович (1926—2011) — машинист локомотива, Белгородская область; Герой Социалистического Труда.